

Cinema 
 All or Nothing – film del 2001 diretto da Adisa Jones
 Tutto o niente (All or Nothing) – film del 2002 diretto da Mike Leigh

Musica 
 All or Nothing – gruppo musicale britannico

Album
 All or Nothing – album dei Milli Vanilli del 1988
 All or Nothing – album di Fat Joe del 2005
 All or Nothing – album dei Prime Circle del 2008
 All or Nothing – album dei The Subways del 2008
 All or Nothing – album di Jay Sean del 2010
 All or Nothing – album dei Pennywise del 2012

Singoli
 All or Nothing – singolo di Patti LaBelle del 1966
 All or Nothing – singolo degli Small Faces del 1966
 All or Nothing – singolo di Cher del 1999, dall'album Believe
 All or Nothing – singoli degli O-Town del 2001, dall'album O-Town
 All or Nothing – singolo dei Theory of a Deadman del 2008, dall'album Scars & Souvenirs

Televisione 
 La paura di scegliere (All or Nothing) – episodio della terza stagione di Sex and the City
 All or Nothing - serie di documentari sportivi distribuiti sulla piattaforma Amazon Prime Video.